Нео́шо ():

 Неошо — река в Северной Америке
 Неошо — округ в штате Арканзас